El término bombardeo de Belgrado puede corresponder a cualquiera de las siguientes operaciones bélicas:

Bombardeo de Belgrado (1914), llevado a cabo por el ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial.
Bombardeo de Belgrado (1941), llevado a cabo por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Bombardeo de Belgrado (1944), a cargo de los Aliados contra objetivos alemanes.
Bombardeo de Belgrado (1999), perpetrado por fuerzas de la OTAN dentro del Bombardeo de Yugoslavia y en el marco de la Guerra de Kosovo.